linie metra:
 U5 w Berlinie
 5 w Paryżu